Катилина́рии (, Речи против Катилины) — четыре речи, произнесённые в ноябре и декабре 63 года до н. э. в Римском сенате действующим консулом Цицероном при подавлении заговора Катилины. 

Сохранились в литературной обработке автора, выполненной им в 61—60 годах до н. э. Речи являются важным источником по истории заговора Катилины, а также примечательным образцом ораторского искусства.

Против Катилины Цицерон произнёс четыре речи:
 первая речь (в сенате, в храме Юпитера Статора, 8 ноября 63 года до н. э.);
 вторая речь (на форуме, 9 ноября 63 года до н. э.);
 третья речь (на форуме, вечером 3 декабря 63 года до н. э.);
 четвёртая речь (в сенате, в храме Согласия, 5 декабря 63 года до н. э.).

Характеристика речей 
Наиболее известна первая речь против Катилины. Её отличают образные выражения, олицетворения, метафоры и риторические вопросы. Первые слова речи стали одной из наиболее известных латинских цитат:

Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго ещё ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды?

Начальные слова речи со времён Античности заучивались наизусть в школах, что обеспечило популярность и другой фразе из первой речи, ставшей крылатой, — «О времена! О нравы!» (). Также широко известно выражение  («Тем, что они молчат, они кричат»).

Кроме того, первые абзацы этой речи, начиная с XVIII века, использовались как текст для пробных оттисков в типографиях.

Адресатом первой речи формально выступает Катилина, но Цицерон в ней многократно повторяет обращение к отцам-сенаторам. В связи с этим делают вывод, что Цицерон пытается перед Сенатом отвести от себя обвинения в бездействии и одновременно делает всё, чтобы очернить Катилину (речь изобилует обвинениями его в подготовке грабежей и опустошении всего). Речь имела целью оказать воздействие на нервы Катилины и подвигнуть его на необдуманные поступки.

Остальные три речи обладают меньшими достоинствами, Цицерон в них уделяет в основном внимание себе и своим заслугам в деле раскрытия заговора. Существует мнение, что общая история заговора в речах дана весьма смутно, а недостаток фактов Цицерон восполнил патетикой.

Примечания

Ссылки 

 Речи против Катилины (Катилинарии)
 

Литература на латинском языке
Речи Цицерона
Письменные источники по истории Древнего Рима
Заговор Катилины
Литература I века до н.э.